Паолоцци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Паолоцци, Маркуш (род. 1960) — бразильский шахматист.
 Паолоцци, Эдуардо (1924—2005) — шотландский скульптор итальянского происхождения.